A 34-a ediție a Cupei Mondiale de Scrimă s-a desfășurat din octombrie 2004 până la Campionatul Mondial de Scrimă din 2005 de la Leipzig în Germania.

Spadă individual

Floretă individual

Sabie individual

Spadă pe echipe

Floretă pe echipe

Sabie pe echipe

Referințe
 Clasamentul FIE

2004 în scrimă
2005 în scrimă
Cupa Mondială de Scrimă